Kyrios, palabra griega que se traduce como "señor, tutor, maestro" puede referirse a:

 Kyrios, en la Antigua Grecia, tutor oficial legal de una mujer.
 Kýrios o Kyrios, término bíblico que en su sentido religioso designa a Dios.
 Kyrios, título alternativo para designar al emperador bizantino Heraclio.
 Kyriarcado, neologismo para redefinir la categoría analítica de patriarcado.
Kyrios, empresa paraguaya, fabricante y vendedora de indumentaria